Romániai települések
 Modolești Fehér megyében, Alsóvidra községben
 Modolești Fehér megyében, Havasgáld községben